Le FC Les Lilas est un club français de football fondé en 1946. Le club évolue depuis 2011 en championnat régional.

Palmarès 
Champion DH Paris : 1995

Historique 

Les Lilas accède pour la première fois en Division d'Honneur en 1985. Promu en CFA2 (à l'époque dénommé National 3) dix ans plus tard à la suite de son titre de champion de Paris en 1995, le FCLL accède à l'échelon supérieur en 1998 en terminant premier de son groupe de CFA2. 

Le club signe sa meilleure saison en 2000-2001 en terminant  du groupe A de CFA. De retour en CFA2 depuis 2006, Les Lilas manque de peu la promotion en CFA en juin 2007, sous la conduite de l'entraîneur Afid Djadaoui.

Bilan saison par saison

Les entraîneurs 
 1994-2001 :  Camille Choquier
 2001-2004 : Bruno Coton-Pélagie
 2004-2006 : Bruno Naidon
 depuis 2006 : Afid Djadaoui

Les Lilas
Les Lilas
Les Lilas
Club de football fondé en 1946